Порус — еврейская фамилия. Известные носители:

 Порус, Борис Натанович (род. 1934) — советский и украинский поэт, учёный-педагог, специалист по теории и истории педагогики.
 Порус, Владимир Натанович (род. 1943) — советский и российский философ, специалист по теории познания, философии и методологии науки.

См. также 
 Поруш
 Порус (фамилия)